Фалька́о () — південноамериканське прізвище.

 Радамель Фалькао — колумбійський футболіст.
 Пауло Роберто Фалькао — колишній бразильський футболіст.